Sjota Dmitrovits Sjharbareli (Georgisch: შოთა დიმიტრის ძე ხაბარელი, Russisch: Шота Дмитрович Хабарелі) (Dzlevisjvari, rajon Kareli, Georgische Sovjetrepubliek), 26 december 1958) is een voormalig judoka uit de Sovjet-Unie. Sjharbareli won tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 de gouden medaille in het halfmiddengewicht. Drie jaar later tijdens de wereldkampioenschappen judo 1983 in Moskou won Sjharbareli de bronzen medaille. Sjharbareli won tijdens de Europese kampioenschappen twee zilveren en twee bronzen medailles.

Resultaten
 Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou  in het halfmiddengewicht
 Wereldkampioenschappen judo 1983 in Moskou  in het halfmiddengewicht

Judoka uit de Sovjet-Unie
Olympisch kampioen uit de Sovjet-Unie